Douaumont bezeichnet

 die nach dem Ersten Weltkrieg nicht wieder aufgebaute französische Gemeinde Douaumont
 die nach dem Ersten Weltkrieg nicht wieder aufgebaute, aber als Gemeinde weiter bestehende Ortschaft Fleury-devant-Douaumont in Lothringen, Frankreich
 das im Ersten Weltkrieg heftig umkämpfte Fort Douaumont

Siehe auch: Beinhaus von Douaumont